Amiral Charner ist der Name folgender Schiffe der französischen Marine:

 Amiral Charner (Schiff, 1893), Panzerkreuzer, der 1916 durch U 21 versenkt wurde
 Amiral Charner (Schiff, 1933), Aviso der Bougainville-Klasse, 1945 selbstversenkt
 Amiral Charner (F727), Fregatte der Commandant-Rivière-Klasse, ab 1991 in Uruguay als Montevideo